Regência (linguística) — relação entre a palavra e seus dependentes
 Regência (governo) — período de governo em nome de um monarca
 Regência Britânica — período histórico do Reino Unido (1811-1820)

Arte
 Maestro — pessoa que exerce a regência de orquestras
 Estilo regência — ou regência francesa; estilo arquitectónico (interior e exterior)
 Arquitetura Regency — estilo artístico da Inglaterra do início do século XIX

Topônimos 
 Regência (Indonésia) — nível da administração territorial

Brasil 
 Regência (Linhares) — distrito do estado do Espírito Santo
 Regência Augusta — ou ou Vila de Regência; vila do distrito de Regência em Linhares